Park Ridge kan syfta på:

 Park Ridge, Illinois
 Park Ridge, New Jersey
 Park Ridge, Wisconsin